Первый дивизион Мальты 1912/1913 () — 3-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1912/1913
Мальта
Мальта
1912 год на Мальте
1913 год на Мальте